Das Dameneinzel der Australian Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Marija Scharapowa, die aufgrund einer Schulterverletzung ihren Titel nicht verteidigen konnte. Das Finale gewann Serena Williams gegen Dinara Safina in zwei Sätzen.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 12 Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2009